Süper Lig 2010/11 was het drieënvijftigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
De competitie had vanaf 2010 een nieuwe sponsor en naamgever: SporToto Süper Lig 2010/11 was de officiële naam, die vrijwel uitsluitend in de media werd gebruikt, terwijl de fans gewoon van Süper Lig spraken. Deze veelbesproken jaargang begon op 14 augustus 2010 en eindigde officieel op 22 mei 2011, maar aan de groene tafel is dit seizoen in 2013 nog steeds niet afgelopen.

Dat heeft alles te maken met een enorm matchfixing-schandaal rondom kampioen Fenerbahçe SK. Na 17 wedstrijden had herfstkampioen Trabzonspor een voorsprong van 5 punten op Bursaspor en 9 op Fenerbahçe SK en leek met toppers als Burak Yılmaz en Umut Bulut in de gelederen - de titel voor het eerst sinds 1984 weer eens naar de boorden van Zwarte Zee te halen. Tijdens de terugronde begon Fenerbahçe SK echter aan een imposante en voor onmogelijk gehouden inhaalrace: de club won zestien wedstrijden en speelde er een gelijk. Zowel Trabzonspor als Fenerbahçe SK eindigde op 82 punten, maar het onderlinge resultaat (3-2 in Trabzon, 2-0 in İstanbul) gaf de doorslag: Fenerbahçe SK was voor de achttiende maal in de historie kampioen. De vreugde over deze achttiende titel zou echter van korte duur zijn: op 3 juli 2011 werd Feners voorzitter, Aziz Yıldırım, een zakenman met een dubieuze reputatie, gearresteerd op verdenking van omkoping bij wedstrijden, het uitdelen van aanmoedigingspremies en het bezit van meerdere ongedocumenteerde vuurwapens. In verband met het omkopingsschandaal werden in totaal 93 personen aangehouden. In de uiteindelijke aanklacht tegen Aziz Yıldırım was sprake van negentien wedstrijden waarin hij onder meer aanmoedigingspremies aan in totaal veertien clubs zou hebben betaald. Hangende het onderzoek sloot de UEFA Fenerbahçe SK één dag voor de loting van de groepswedstrijden in de Champions League 2011/12 gedurende één seizoen uit van Europees voetbal; Trabzonspor, dat zich al geplaatst had voor de groepswedstrijden van de Europa League, nam de opengevallen plek in. Op 2 juli 2012 kwam Aziz Yıldırım voorwaardelijk vrij en ging in hoger beroep. Fenerbahçe SK mocht in 2012/13 wel meedoen aan de voorronden van de Champions League en later het hoofdtoernooi van de Europa League, maar omdat de Türkiye Futbol Federasyonu niet echt haast maakte met het onderzoek naar het matchfixing-schandaal, schorste de UEFA Fenerbahçe SK in 2013 opnieuw, nu voor de duur van twee seizoenen. De Sarı Kanaryalar (Gele Kanaries) gingen nog wel in hoger beroep bij het Court of Arbitration for Sport - kortweg CAS - maar dat mocht niet baten. Voor de UEFA stond Yıldırıms schuld vast en de Europese voetbalbond drong nu aan op een spoedige beslissing van de Turkse bond; er was zelfs sprake van het verplicht inleveren van de titel van 2011 en van verplichte degradatie naar de 1. Lig. Sommige websites lopen alvast vooruit op de zaken en kennen het kampioenschap van 2011 alvast toe aan Trabzonspor, maar zover is het nog niet: tot er een definitief oordeel is geveld, gaat dit overzicht ervan uit dat Fenerbahçe SK de kampioen van 2010/11 is.

Topscorer van de liga werd Alex de Souza met 28 doelpunten, waarvan hij negen maal vanaf elf meter mocht aanleggen.

De twee andere leden van de Üç Büyükler (Grote Drie) ging het in het seizoen 2010/11 beduidend minder goed: Beşiktaş JK werd in de competitie ondanks enkele topaankopen en de aanwezigheid van trainer Bernd Schuster slechts vijfde, maar won wel de bekerfinale door de strafschoppen tegen İstanbul BB beter te nemen. Ook aan deze bekercampagne hing echter een zweem van omkoping, zodat de Kara kartallar (Zwarte Adelaars) de gewonnen beker - tijdelijk - teruggaven aan de Türkiye Futbol Federasyonu; of de club deze beker terugkrijgt, is anno 2013 nog steeds niet duidelijk; wel werd Beşiktaş JK dat jaar voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal. Ook Galatasaray SK was het seizoen 2010/11 met trainer Frank Rijkaard vol hoge verwachtingen begonnen, maar op 21 oktober 2010 werd deze vervangen door Gheorghe Hagi. Ook hij kon in zijn derde periode bij de club echter niet overtuigen en op 25 maart 2011 moest hij op zijn beurt plaats maken voor Bülent Ünder. Intussen had de club halverwege het seizoen wel het oude Ali Sami Yenstadion verlaten en op 15 januari 2011 de gloednieuwe Türk Telekom Arena, die plaats bood aan 52.652 toeschouwers, betrokken. Die zagen dat de Aslanlar (Leeuwen) dat jaar niet verder kwamen dan een beschamende achtste plaats.

Op 10 juli 2010 nam Antalyaspor de naam van de sponsor op in de clubnaam en speelde vanaf die datum onder de naam Medical Park Antalyaspor.

Geheel nieuw in de Süper Lig dit jaar was Bucaspor, een club uit de İzmirse wijk Buca; de club hield het niet langer dan één jaar vol. Terug van weggeweest waren Lardemir DÇ Karabükspor en Konyaspor; laatstgenoemde club verdween ook nu weer na één seizoen. De derde degradant was Kasımpaşa SK. Het gat tussen de nummer 15 en de drie degradanten was al snel geslagen, dus de degradatiestrijd was dit jaar niet zo spannend als de afgelopen seizoenen.

Na het seizoen 2011/12 zal ook Konyaspor de naam van de sponsor in de clubnaam integreren en vanaf dan als Torku Konyaspor door het leven gaan.

Clubs in de Süper Lig 2010/11

Kaart

Eindstand 2010/11

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2010/11

1 Op 20 september 2010 werd de wedstrijd Gaziantepspor - Bursaspor vanwege supportersgeweld in de 63ste minuut bij een 0-1-stand gestaakt; de uitslag werd reglementair op 0-3 bepaald.

2 Op 7 mei 2011 richtten de "supporters" van Bursaspor voor aanvang van de wedstrijd tegen Beşiktaş JK vernielingen aan in de binnenstad van Bursa; de wedstrijd werd niet gespeeld, maar Beşiktaş JK kreeg een reglementaire 3-0-overwinning toebedeeld. Bursaspor werd veroordeeld tot het spelen van zes thuiswedstrijden buiten het eigen stadion; bovendien waren fans van de club niet welkom bij de eerstvolgende drie uitwedstrijden.

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Kardemir DÇ Karabükspor (nummer 1 1. Lig 2009/10)
 Bucaspor (nummer 2 1. Lig 2009/10)
 Konyaspor (winnaar play-offs 1. Lig 2009/10)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Diyarbakırspor (nummer 16 Süper Lig 2009/10)
 Denizlispor (nummer 17 Süper Lig 2009/10)
 Ankaraspor AŞ (nummer 18 Süper Lig 2009/10)

Topscorers 2010/11

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2010/11